Korom Mihály (1927–1993) politikus, 1966 és 1978 között igazságügy-miniszter
Korom Mihály (1928–2014) történész, egyetemi tanár, az Új Magyar Központi Levéltár főigazgatója (1975-1978)